Ма́ртин Ба́йзер (; ) — немецкий кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (1992).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Чемпионы Германии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Германии